Le terme 911 peut renvoyer à :

 911, un numéro de téléphone nord-américain pour signaler une urgence ;
 911, une année du calendrier occidental ;
 9/11, une abréviation qui renvoie aux attentats survenus aux États-Unis le  ;
 911, un modèle de Porsche ;
 911, un titre de Wyclef Jean (album : The Ecleftic: 2 Sides II a Book) ;
 911, un single de Gorillaz ;
 911, une chanson de Lady Gaga ;
 911 (Alfred Poling, né en 1957), un catcheur (lutteur professionnel) américain.

Voir aussi 
 Fahrenheit 9/11, un film de Michael Moore diffusé en 2004.
 New York 911, une série télévisée américaine (1999 à 2005).
9-1-1, une série télévisée américaine (depuis 2018) et sa série dérivée 9-1-1: Lone Star.
 Jordan 911, un projet de Formule 1.
 911, un roman de Shannon Burke
Homonymie de nombre